Bembidion transversale — вид жуков-жужелиц из подсемейства трехин. Распространён от Новой Шотландии западнее до Аляски, южнее до восточной Британской Колумбии, восточного Орегона, Айдахо, Невады, Юты, Колорадо и Вайоминга. Внутри вида выделяют несколько форм, внешне несколько отличающихся друг от друга.

Синонимы 
В синонимику вида входят следующие биномены:

Примечания

Ссылки 
 

Бегунчики
Насекомые Северной Америки
Животные, описанные в 1831 году